Wegom (Denderwindeke)
 Wegom (Halle)
 Wegom (Temse)